Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2014 - ženski smuk. Tina Maze je na tej tekmi osvojila prvo zlato medaljo za Slovenijo na zimskih olimpijskih igrah, prvič je prišlo do delitve zlate olimpijske medalje v alpskem smučanju z Dominique Gisin, tretje mesto je osvojila Lara Gut.

Rezultati

Viri
 Uradni rezultati

Smuk ženske